Der Begriff Deutsche Gewerbeschau bezeichnet
 die Deutsche Gewerbeschau. Centralorgan für die gewerblichen Vereine Deutschlands, eine historische Zeitschrift (1878–1884)
 die Deutsche Gewerbeschau München, eine Ausstellung im Jahr 1922